Первая Федеральная Лига Югославии 1986/1987 () — 58-й сезон чемпионата Югославии по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Югославии на rsssf.com

1986/1987
Югославия
Югославия
Спорт в Югославии в 1986 году
Спорт в Югославии в 1987 году